Козелки — название населённых пунктов:

Россия 
 Козелки — посёлок в Красноярском районе Самарской области.
 Козелки — посёлок в составе городского округа Самара Самарской области.